Сосно́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Приозерского района Ленинградской области. Административный центр — посёлок Сосново.

География 
Поселение расположено в южной части района.

По территории поселения проходят автомобильные дороги:
  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»)
  (Ушково — урочище Гравийное)
  (Пески — Подгорье)
  (Орехово — Петяярви)
  (подъезд к дер. Новожилово)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 85 км.

История 
Первое известное территориальное образование, включающее территории Сосновского сельского поселения, известно с 1500 года, когда была составлена «Переписная окладная книга Водской пятины». В Сосново (Rautu) находился центр Васильевского Ровдужского погоста Корельского уезда Водской пятины Новгородской земли. Из-за близости границы территория погоста часто подвергалась разорению, а в 1583 году по условиям Плюсского перемирия отошла к Швеции. По Ништадтскому миру Ровдужский погост возвращается в состав России.

Земли сельского поселения в разных качествах пребывали в составе Выборгской губернии до 1940 года, когда после Зимней войны согласно Московскому договору бо́льшая часть Выборгской губернии была передана СССР, финское население эвакуировано. 16 мая 1940 года в составе Раутовского района был образован Раутовский сельсовет, заселённый переселенцами из внутренних областей СССР.

В ходе Советско-финской «войны-продолжения», в 1941 году в деревни поселения вернулись прежние жители, но в 1944 году они вновь покинули свои дома, на этот раз навсегда.

1 октября 1948 года сельсовет был переименован в Сосновский.

15 июня 1954 года к Сосновскому сельсовету был присоединен Новожиловский сельсовет.

9 декабря 1960 года после упразднения Сосновского района Сосновский сельсовет был передан в состав Приозерского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Сосновский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Сосновскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 50-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Сосновское сельское поселение, в которое вошла территория бывшей Сосновской волости.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Приозерского района
Карельский перешеек